Polish Open 1998 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1998 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 3–9 sierpnia 1998 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 125 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1998
1998 w polskim sporcie
1998 w tenisie ziemnym